Ансо́нго () — небольшой город и коммуна на юго-востоке Мали, на территории области Гао. Административный центр .

Географическое положение и климат 
Город находится в юго-западной части области, на левом берегу реки Нигер, на расстоянии приблизительно 970 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Бамако. Абсолютная высота — 230 метров над уровнем моря.
Климат характеризуется чередованием двух сезонов. Засушливый сезон длится с октября по июнь, сезон дождей — с июля по сентябрь. Годовое количество осадков — 250—350 мм. Температура воздуха колеблется в диапазоне от 15 до 45 °C.

Население 
По данным Национального института статистики Мали (Institut national de la statistique), на 2009 год численность населения Ансонго составляла 32 709 человек. В национальном составе представлены: сонгай, туареги, фульбе, арабы и бозо. Большинство верующих — мусульмане.

Экономика и транспорт 
Экономика Ансонго основывается на сельском хозяйстве и рыболовстве.
В окрестностях города расположен небольшой  (ICAO: GAAO).

Примечания 

Города Мали